Heidsee ist ein Gewässername:
 Heidsee, See in der Gemeinde Vaz/Obervaz, Region Albula, Kanton Graubünden

 Großer Heidsee, ehemaliger deutscher Name des Pusty Staw, See bei Danzig, Polen
 Heidsee (Rosengarten), Gipsbruchweiher bei Raibach, Ortsteil Uttenhofen, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heidsee (Zahren), See bei Zahren, Stadt Penzlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg
 Kirchheller Heidsee, See bei Grafenwald, kreisfreie Stadt Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Kleiner Heidsee, ehemaliger deutscher Name des Jezioro Zajęcze, See bei Danzig, Polen

Siehe auch:
 Heidesee
 Heidensee